Navnet Arcadia betyder flere ting.

 Arkadien – Græsk region.
 Arcadia (musikgruppe) – Engelsk popgruppe dannet af tre af Duran Durans medlemmer.
 Arcadia, Californien – by i Californien.
 Arcadia, Odessa - Strand ved Odessa.

Se også 
 Acadia